Sântimbru se poate referi la:
 Sântimbru, Alba
 Sântimbru, Harghita

Vezi și 
 Timbru (dezambiguizare)